Il Campionato panamericano di pallamano maschile è la principale competizione americana di pallamano maschile e si svolge ogni due anni. È valido anche come torneo di qualificazione per il Campionato mondiale.

Albo d'oro

Medagliere

Voci correlate 
 Campionato panamericano di pallamano femminile

Collegamenti esterni 
 

Campionati panamericani di pallamano